Il Campionato d'Asia per club 1988-1989 è stata l'8ª edizione del massimo torneo calcistico asiatico per squadre di club maggiori maschili.

Per la prima volta nella sua storia il torneo fu vinto dai qatarioti dell'Al-Sadd, che riuscirono a prevalere nel doppio confronto con l'Al-Rasheed grazie alla regola dei gol fuori casa. Fu la prima squadra del mondo arabo a trionfare nel torneo.

Risultati

Primo turno

Gruppo 1

Gruppo 2

  e   qualificate alla fase finale.

Gruppo 3

Gruppo 4

Gruppo 5

Bangkok, Thailandia.

Gruppo 6

Fase finale

Gruppo A

Gruppo B

Kuantan, Malaysia.

Finali

Andata

Note

Voci correlate
AFC Champions League

Calcio nel 1988
Calcio nel 1989